Centrifugaalregelaar, stabiliseert de snelheid van een stoommachine
 Mechanisme (techniek), mechaniek dat een afstelling beÏnvloeden
 Regulateur (klok), uurwerk met compensatieslinger
 Dwarsbalk van de H-vormige seinarm bij de Semafoor van Chappe

Werktuigbouwkunde